Ljubljanski kongres je lahko:
 Ljubljanski kongres svete alianse
 Ljubljanski kongres (2009)